Il singolare del torneo di tennis Open Castilla y León 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Rodolphe Gilbert che ha battuto in finale Emilio Sánchez 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Javier Sánchez (primo turno)
 Jan Apell (secondo turno)
 Guillaume Raoux (primo turno)
 Emilio Sánchez (finale)

 Nuno Marques (secondo turno)
 Chris Wilkinson (primo turno)
 Henrik Holm (primo turno)
 Marcelo Charpentier (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 1995